Las siglas SCO pueden hacer referencia a:
 The SCO Group, conocido antiguamente como Caldera.
 The Santa Cruz Operation, compañía que usaba el nombre en un principio hasta que vendió su división de sistemas Unix a Caldera. Como resultado de esta venta paso a llamarse Tarantella, Inc., hasta que finalmente fue adquirida por Sun Microsystems.